Kołaczkowo (powiat Gnieźnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Kołaczkowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wrzesiński
 Kołaczkowo (powiat Wrzesiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Wrzesiński
 Kołaczkowo (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Nakielski